Lycidas (gedicht), een gedicht geschreven door John Milton in 1637
Lycidas (geslacht), een geslacht uit de familie van springspinnen